Альдеа-дель-Обиспо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьюдад-Родриго-Сьерра-де-Гата. Занимает площадь 42 км². Население — 377 человек (на 2003 год). Расстояние до административного центра провинции — 125 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 

Муниципалитеты Саламанки